Muneville peut faire référence à :
 Muneville-le-Bingard, commune française située dans le département de la Manche
 Muneville-sur-Mer, commune française, située dans le département de la Manche